Le district de Châteauneuf peut désigner :
 District de Châteauneuf-en-Thymerais, ancienne division territoriale du département d'Eure-et-Loir ;
 District de Châteauneuf (Maine-et-Loire), ancienne division territoriale.